Kangilleq bezeichnet:
 Kangilleq (Fjord), Fjord im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kangilleq (Gletscher), Gletscher im Distrikt Uummannaq, Grönland
 Kangilleq (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Kangilleq (Insel, Qaqortoq), Insel im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Kangilleq (Insel, Upernavik) (auch Naajat Kangilleq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland